Агнес Эрна Бранд (; ) — немецкий искусствовед.

Дочь учителя. Окончила Дрезденскую учительскую семинарию (1920), затем изучала немецкую филологию, историю искусств и философию в Дрездене, Ростоке, Вене и Лейпциге, получив в 1926 году диплом Лейпцигского университета. Отправившись вслед за своим научным руководителем  в Гёттингенский университет, в 1928 г. получила там докторскую степень, защитив диссертацию «Опыт о Тристане. По поводу внутреннего развития средневековых поэтических произведений о Тристане» (), вышедшую в следующем году отдельным изданием.

Вернувшись в Дрезден, в 1928—1939 гг. преподавала в гимназии, в годы Второй мировой войны работала в детском саду, затем снова в школе.

С 1953 г. научный сотрудник Государственных художественных собраний Дрездена. Работала в Галерее старых мастеров, с 1956 г. заведовала отделом немецкой живописи XV—XVIII веков. Занималась организацией выставок галереи в Москве, Ленинграде, Будапеште, Мюнхене и Веймаре. Подготовила каталог дрезденской выставки Антона Граффа (1964), опубликовала ряд статей об Альбрехте Дюрере.

Литература 
 Daniela Reinhardt. Dr. Agnes Erna Brand // Akten-Einsicht: Zeitung für Museum und Bildung, Bd. 74 (2011/2012), S. 56-71.

Искусствоведы Германии